

Nom commun 

Le violon est un instrument de musique à cordes frottées :
 Violon baroque
 Violon d'amour
 Violon à pavillon

Par extension, on appelle aussi «  violon  » le violoniste.
 Premier violon
 Second violon

Un «  violon d'Ingres  » désigne un hobby, par analogie avec la carrière de Jean-Auguste-Dominique Ingres comme deuxième violon à l’Orchestre du Capitole de Toulouse.

En argot, le violon désigne la prison, notamment dans l'expression «  mettre au violon  ».

En gastronomie, tête de violon est le nom donné en Amérique du Nord aux jeunes pousses de fougères comestibles.

Hydronyme 

 Violon, ruisseau du Massif central en France

Voir aussi

Cinéma et spectacle 
 Le Violon, film mexicain de Francisco Vargas
 Le Violon rouge, réalisé par François Girard, coproduction du Canada, de l'Italie et de la Grande-Bretagne
 Un violon sur le toit, comédie musicale de Joseph Stein
 Un violon sur le toit, film américain de Norman Jewison
 Le Violon du diable, ballet-pantomime d'Arthur Saint-Léon
 Le Violon brisé, téléfilm français
 L'Enfant au violon, film chinois réalisé par Chen Kaige
 Ma femme est un violon, film italien de Pasquale Festa Campanile
 Le Rouleau compresseur et le Violon, film soviétique d'Andreï Tarkovski

Littérature 
 Les contes de Jos Violon, œuvre de l'écrivain canadien Louis-Honoré Fréchette
 Festival international du conte Jos Violon de Lévis

Musique 
 Le Violon brisé est un chant nationaliste revanchard, datant de 1885.
 Un violon sur le sable, festival annuel de musique symphonique se déroulant à Royan, en France
 Entre violence et violon, album studio de Johnny Hallyday

Peinture 
 Violon et pipe LE QUOTIDIEN, tableau de Georges Braque
 Violon, autre tableau de Georges Braque

Zoologie 
 carabes violons ou scarabées violons, scarabées terrestres